Motocyklowe Grand Prix Kataru 2015 – pierwsza eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 29 marca 2015 roku na torze Losail International Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Grand Prix Kataru
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w Katarze